Язылыкая — турецкий топоним. Может означать:

 Язылыкая (Эскишехир) — деревня, так называемый город Мидаса.
 Язылыкая — хеттское святилище.